Denne liste over fredede fortidsminder i Sønderborg Kommune viser alle fredede fortidsminder i Sønderborg Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Sønderborg Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Sønderborg Kommune
Sønderborg Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments